LRD est un code, qui peut signifier :
 Dollar libérien, la monnaie du Libéria, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 Laredo International Airport, aéroport de Laredo dans l’État du Texas (États-Unis), selon la liste des codes AITA des aéroports (selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Laredo a pour code KLRD).

LRD est un sigle, qui signifie :
 La Revue durable, revue sur la transition écologique ;
 Les Rallizes Dénudés, groupe de rock japonais.

Code